Девятилетняя война:

  — вооружённый конфликт в Японии периода Хэйан.
 Девятилетняя война () or Тиронское восстание — вооружённый конфликт между вождями ирландских кланов и английскими оккупационными войсками в Ирландии, длившийся с 1594 по 1603 года. 
 Война Аугсбургской лиги, известная также как война Большого альянса, война за Пфальцское наследство, война за Английское наследство, Орлеанская война и Девятилетняя война — война между Францией и Аугсбургской лигой в 1688—1697 годах.